František Soukup ist der Name folgender Personen:

* František Soukup (Politiker) (1871–1940), tschechischer Politiker, Rechtsanwalt und Journalist
 František Soukup (Maler) (1879–1957), tschechischer Maler 
 František Soukup (Musiker) (* 1983), tschechischer Musiker, Komponist und Songwriter